Der Begriff Volksfeind bezeichnet:
Ein politisches Schlagwort, siehe Volksfeind
Ein Drama von Henrik Ibsen, siehe Ein Volksfeind
Ein nationalsozialistischer Film auf der Grundlage des Dramas von Ibsen, siehe Ein Volksfeind (1937)